Lymnaea — род небольших и крупных лёгочных пресноводных улиток семейства прудовики. Некоторые виды используются в аквакультуре.

Lymnaea является типовым родом семейства прудовики.

Виды 
Род включает следующие виды:
 Lymnaea acuminata
 Lymnaea atkaensis Dall, 1884
 Lymnaea cailliaudi
 Lymnaea fusca (C. Pfeiffer, 1821)
 Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758)
 Lymnaea meridensis Bargues, Artigas & Mas-Coma, 2011
 Большой прудовик (Lymnaea stagnalis) (Linnaeus, 1758) — типовой вид
 Lymnaea taurica (Clessin, 1880)
 Lymnaea taurica kazakensis Mozley, 1934
 Lymnaea tomentosa Pfeiffer, 1855
 Lymnaea tomentosa hamiltoni Dell, 1956
 Lymnaea vulnerata Küster, 1862

Синонимы
 Lymnaea (Stagnicola): синоним Stagnicola Jeffreys, 1830
 Lymnaea arctica Lea, 1864: синоним Stagnicola arctica (Lea, 1864)
 Lymnaea aruntalis Cotton & Godfrey, 1938: синоним Austropeplea tomentosa (L. Pfeiffer, 1855)
 Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758): синоним Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
 Lymnaea bulimoides Lea, 1841: синоним Sphaerogalba bulimoides (Lea, 1841)
 Lymnaea bulla Kobelt, 1881: синоним Cerasina bulla (Kobelt, 1881)
 Lymnaea catascopium Say, 1816: синоним Stagnicola catascopium (Say, 1816)
 Lymnaea catascopium Say, 1817: синоним Ladislavella catascopium (Say, 1817)
 Lymnaea columella: синоним Pseudosuccinea columella
 Lymnaea cousini: синоним Galba cousini
 Lymnaea cubensis синоним Galba cubensis Lymnaea diaphana King [in King & Broderip], 1832: синоним Pectinidens diaphanus (King [in King & Broderip], 1832)
 Lymnaea elodes Say, 1821: синоним Ladislavella elodes (Say, 1821)
 Lymnaea emarginata Say, 1821: синоним Ladislavella emarginata (Say, 1821)
 Lymnaea gebleri Middendorff, 1851: синоним Radix gebleri (Middendorff, 1851)
 Lymnaea gracilis Jay, 1839: синоним Acella haldemani (Binney, 1867)
 Lymnaea haldemani Binney, 1867: синоним Acella haldemani (Binney, 1867)
 Lymnaea heptapotamica Lazareva, 1967: синоним Orientogalba hookeri (Reeve, 1850)
 Lymnaea hookeri Reeve, 1850: синоним Orientogalba hookeri (Reeve, 1850)
 Lymnaea involuta Thompson, 1840: синоним Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774)
 Lymnaea luteola: synonym of Radix luteola Lymnaea magadanensis Kruglov & Starobogatov, 1985: синоним Pacifimyxas magadanensis (Kruglov & Starobogatov, 1985)
 Lymnaea megasoma Say, 1824: синоним Bulimnea megasoma (Say, 1824)
 Lymnaea natalensis: синоним Radix natalensis Lymnaea neotropica Bargues et al., 2007: синоним Galba neotropica Lymnaea ovata: синоним Radix ovata Lymnaea palustris (O. F. Müller, 1774): синоним Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)
 Lymnaea parva I. Lea, 1841: синоним Fossaria parva (I. Lea, 1841)
 Lymnaea peculiaris Hubendick, 1951: синоним Limnobulla peculiaris (Hubendick, 1951)
 Lymnaea peregra (O. F. Müller, 1774): синоним Radix peregra (O. F. Müller, 1774) — wandering snail
 Lymnaea rubella Lea, 1841: синоним Pseudisidora rubella (Lea, 1841)
 Lymnaea rubiginosa Michelin, 1831: синоним Radix rubiginosa (Michelin, 1831)
 Lymnaea truncatula (O. F. Müller, 1774): синоним Galba truncatula (O. F. Müller, 1774)
 Lymnaea vahlii Möller, 1842: синоним Walhiana vahlii (Möller, 1842)
 Limnaea viatrix: синоним Galba viatrix † Lymnaea (Galba) kreutzii var. subfusca Łomnicki, 1886 : синоним † Stagnicola kreutzii (Łomnicki, 1886)

 Примечания 

 Литература 
 
 Наталья Московская — Раковины мира. История, коллекционирование, искусство. — Москва: Аквариум-Принт, 2007 — С. 213—218. — 256 с. — ISBN 978-5-98435-602-2.
 Vinarski V.M. (2013) One, two, or several? How many lymnaeid genera are there?'' Ruthenica 23(1): 41-58.

Lymnaeoidea
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком
Роды моллюсков